Pop je lahko:

 pop glasba oziroma popularna glasba
 pop art
 pop kultura
 pop, ime za pravoslavnega duhovnika
 POP TV
 POP3, protokol (okrajšava za »Post Office Protocol«)
 Pop, album Tihomirja Popa Asanovića iz leta 1976
 Pop, album skupine Čao Portorož iz leta 2020